Земаљска влада може бити:

 Земаљска влада Босне и Херцеговине (1878—1918), управни орган аустроугарске власти у Босни и Херцеговини
 Земаљска влада Босне и Херцеговине (1919—1921), управни орган покрајинске власти у Босни и Херцеговини
 Земаљска влада Хрватске и Славоније, колоквијални назив за Банско веће Краљевине Хрватске и Славоније (1867-1918)
 Земаљска влада, колоквијални назив за Народне владе новостворених федералних јединица Демократске Федеративне Југославије (1945)

Види још 
 Влада